

Biografia 
Nato da una famiglia originaria di Livorno e trapiantata in Sardegna all'inizio del XX secolo, il padre fu imprenditore nel settore della distribuzione lattiero-casearia.

Trasferito a Cagliari con la famiglia prima della seconda guerra mondiale, nel 1942 Puppo Gorini entrò giovanissimo nel vivaio della squadra di calcio del Cagliari, con cui dal 1944 al 1947 militò come centrocampista nei campionati dilettantistici regionali, fino alla terza serie, contando 36 presenze e 15 reti.

Dopo un periodo in cui lasciò il calcio per dedicarsi agli studi universitari a Napoli, tornò in Sardegna occupandosi dell'azienda paterna.

Dopo il ritiro dall'attività agonistica, fu allenatore del Sant'Elena Quartu, portandolo alla quarta serie, del Guspini, e infine dell'Iglesias.

Dal 1975, con l'avvento delle radio e televisioni private, si occupò di giornalismo nel mondo sportivo: dai primi anni '80 curò per l'emittente televisiva sarda Videolina servizi e interviste sulle partite del Cagliari, attività che dal gennaio 1987 svolse per Sardegna1 – occupandosi, oltre che di sport, anche di servizi sulla musica lirica (sua grande passione extra-calcistica) – e continuò (salvo una breve parentesi a Telesetar negli anni '90) fino all'inizio degli anni 2000.

Note